Aves
Tijuca atra - um gênero de aves cotingíneas

Rio de Janeiro
Tijuca - bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro
Barra da Tijuca - bairro da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro
Floresta da Tijuca
Parque Nacional da Tijuca
Unidos da Tijuca, escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro
Império da Tijuca, escola de samba do grupo de acesso do Rio de Janeiro
Tijuca Tênis Clube

Outros
Tijuca (Cachoeiro de Itapemirim) - bairro de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo
Nova Tijuca - bairro de Coronel Fabriciano, Minas Gerais

Ver também

Desambiguações de topônimos